Cet article présente les résultats de la Coupe de France de rink hockey masculin pour la saison 2004-2005.

Tour préliminaire 

|}

Seizièmes de finale 

|}

Tournoi final

Source

Notes et références 

2005
Rink hockey en 2004
Rink hockey en 2005